Moritz von Egidy ist der Name folgender Personen:

* Moritz von Egidy (1809–1848), deutscher Landrat 
 Moritz von Egidy (Vater) (1847–1898), deutscher Offizier und Sozialethiker
 Moritz von Egidy (Sohn) (1870–1937), deutscher Kapitän zur See